Rolandseck bezeichnet

 Rolandseck, Ortsteil der Stadt Remagen im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler
 Bahnhof Rolandseck Haltepunkt an der Linken Rheinstrecke 
 Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen, Rheinland-Pfalz
 Rolandseck (Schiff, 1912), Schiff der Deutschen Dampfschiffahrtsgesellschaft „Hansa“
 Rolandseck (Schiff, 1937), Schiff der Deutschen Dampfschiffahrtsgesellschaft „Hansa“

Siehe auch:
Haus Rohlandseck
Rolands Eck